Барбара Майер: Майер, Барбара (кёрлингистка 1962) — , швейцарская кёрлингистка (род. 1962)

 Майер, Барбара (велогонщица) — австрийская велогонщица.